Вектор состояния может означать:
 Вектор, содержащий полную информацию о состоянии системы — в теории управления, в механике
 Состояние квантовой системы, в терминах соответствующего математического аппарата, — в квантовой механике